Алеко-Кюёль () — село в Среднеколымском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Кангаласского 1-го наслега.

География 
Село находится в северо-восточной части Якутии, в пределах Колымской низменности, на расстоянии примерно 153 километров (по прямой) к северо-западу от города Среднеколымска, административного центра улуса. Абсолютная высота — 32 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 12 °C; самого холодного (января) — −38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—200 мм.
Часовой пояс

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Кангаласский 1-й наслег.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,5 %, женщины — соответственно 51,5 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 96 % из 654 чел.

Транспорт 
Транспортное сообщение осуществляется по автозимнику Среднеколымск — Алеко-Кюёль, а также воздушным транспортом.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Среднеколымского улуса